Australia Sevens 2000 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Australia Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 18–19 lutego 2000 roku na Suncorp Stadium w Brisbane będąc siódmym turniejem sezonu 1999/2000.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Suncorp Stadium zawody były siódmym turniejem sezonu 1999/2000 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl. Ogłoszenie składu turnieju nastąpiło 21 stycznia 2000 roku, zaś rozstawienie i podział na grupy 14 lutego.

Niespodzianką pierwszego dnia było zwycięstwo Kanady nad Samoa, po raz pierwszy w sezonie w finale nie wystąpili też Nowozelandczycy, którzy w półfinale zostali pokonani przez Australijczyków. Triumfowali zaś reprezentanci Fidżi, których przedstawiciel, Waisale Serevi, został wybrany zawodnikiem turnieju.

Zespół z RPA został pozbawiony punktów z powodu wystawienia do meczowego składu nieuprawnionych graczy.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (1999/2000)
Australia Sevens
2000 w Australii